Megokris är ett släkte av kräftdjur. Megokris ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Megokris